Scheerschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Scheerschmidt (* 1964), deutsche Politikerin der SPD
 Rainer Scheerschmidt, deutscher Politiker und Vorsitzender der Partei Volksinteressenbund Thüringen (VIBT)